Tidore peut désigner :
 Tidore, une île d'Indonésie ;
 Tidore, un archipel d'Indonésie ;
 Tidore, une kota d'Indonésie ;
 Tidore du Nord, un kecamatan de la kota de Tidore ;
 Tidore du Sud, un kecamatan de la kota de Tidore ;
 le sultanat de Tidore, un ancien État princier d'Indonésie ;
 le tidore, une langue d'Indonésie.